Eremo di Sant'Anna – eremo situato nel comune di Aci Catena
Eremo di Sant'Anna – eremo situato nel comune di Castiglione della Pescaia